Karl Brunner (1900-1980) – avvocato e militare tedesco
 Karl Brunner (1855-1955) – chimico austriaco
 Karl Brunner (fl. 1937) – architetto
 Karl Brunner (1951) – slittinista italiano
 Karl Brunner (1960 circa) – sciatore italiano